Charles Kushner (1954-), promoteur immobilier américain, père de Jared Kushner et Joshua Kushner.
 Dave Kushner (1966-), guitariste américain.  
 Ellen Kushner (1955-), autrice américaine de fantasy. 
 Eva M. Kushner (1929-2023), universitaire canadienne d'origine tchèque. 
 Jared Kushner (1981-), homme d'affaires américain et gendre de Donald Trump.
 Joshua Kushner (1985-) homme d'affaires et investisseur américain, frère de Jared Kushner . 
 Tony Kushner (1956-), dramaturge américain.

Voir aussi 
 Kushner Properties

Patronyme juif